Garde écossaise peut désigner :
 La garde écossaise française, ancienne troupe de soldats d'élites ;
 La Household Division (division de la Maison de la reine du Royaume-Uni) compte un régiment appelés Scots Guards, c'est-à-dire Gardes écossais.